ODB peut faire référence à :
 Ol' Dirty Bastard, un rappeur américain ;
 Olivier de Benoist, un humoriste français ;
 L'aéroport de Cordoba (San Jeronimo) en Espagne ;
 O.D.B., une catcheuse américaine ;
 ODB pour OpenDocument Base, un format ouvert pour les bases de données ;
 Orchestre Dijon Bourgogne, un orchestre français.